Hagdorn ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Hagdorn (* 1949), deutscher Fossiliensammler und Paläontologe

Siehe auch:
 Muschelkalkmuseum Hagdorn
 Haus Hagdorn
 Hagedorn
 Hagendorn